«Академика» () — португальский футбольный клуб из города Коимбра в одноимённом округе в центральной Португалии. Клуб основан 3 ноября 1887 года, домашние матчи проводит на стадионе «Сидади-ди-Коимбра», вмещающем 30 210 зрителей. Лучшим результатом является 2-е в сезоне 1966/67.

История 
Наибольших успехов команда добилась в 1939 году, выиграв Кубок Португалии, так же команда удачно выступала в конце 60-х, завоевав 2-е место в чемпионате Португалии и дважды выйдя в финал кубка Португалии по футболу. Последний успех покорился команде в сезоне 2011/12, когда «Академика» выиграла кубок Португалии, победив в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 1:0, и впервые вышла в групповой этап Лиги Европы.

История выступлений

Достижения 
 Примейра
 Вице-чемпион: 1966/67
 Кубок Португалии
 Победитель (2): 1938/39, 2011/12
 Национальный чемпионат
 Финалист: 1922/23
 Суперкубок Португалии
 Финалист: 2012
 Сегунда Дивизиу
 Победитель (2): 1948/49, 1972/73

Международные 
Малый кубок мира: Финалист.

Рекорды 
 Клуб держит антирекорд чемпионата Португалии по количеству финишей на последнем месте — 5 (в сезонах 1934/35, 1935/36, 1947/48, 1980/81, 1998/99).

Текущий состав команды

Тренеры 
 (1980–1981)  Марио Вильсон
 (1982–1983)  Нелу Вингада
 (1984–1985)  Жезуалду Феррейра
 (1985–1989)  Витор Оливейра
 (1995–1998)  Витор Оливейра
 (1998–1999)  Рауль Агуас
 (1999–2000)  Карлос Гарсия
 (2000–2002)  Жуан Алвеш
 (2002–2003)  Артур Жорже
 (2003–2004)  Жуан Карлос Перейра
 (2004–2006)  Нелу Вингада
 (2006–2007)  Мануэль Мачадо
 (2007–2009)  Домингуш Пасьенсия
 (2009–2009)  Рожерио Гонкалвес
 (2009–2010)  Андре Виллаш-Боаш
 (2010)       Жорже Кошта
 (2011–2013)  Педру Эммануэль
 (2013–2014)  Сержиу Консейсау

Ссылки 
 

ФК «Академика» Коимбра